Антóнио де Небри́ха (, или de Lebrija, настоящее имя Antonio Martínez de Cala y Harana del Ojo; ) — испанский филолог, историк, педагог, грамматист и поэт.

Завершив изучение риторики и грамматики в Саламанкском университете, он в возрасте 19 лет уехал в Италию, где продолжил свои занятия в Университете Болоньи, полностью посвятив себя, кроме других предметов, латинскому, греческому, еврейскому языкам и грамматике.

Возвратившись в Испанию в 1473 году, он преподавал в университетах Севильи и Саламанки, составил грамматику латинского языка, разработал латино-испанский и испано-латинский словари и сочинил ряд других лингвистических трудов. Небриха с полным основанием считается основателем филологической науки в Испании.

Книга Небрихи «Грамматика испанского языка» (, 1492) — первое полное описание грамматики испанского языка. Книга неоднократно переиздавалась, ею пользовались или ей подражали авторы последующих грамматик. Изданные несколько позднее «Правила испанской орфографии» (Reglas de ortografía española, 1517), по существу повторявшие изложенное в «Грамматике», содержат формулировки общих принципов графики и их применение к испанскому языку.

Произведения 
 Introducciones latinas, 1481
 Gramática castellana, 1492
 Diccionario latino-español (1492) и Vocabulario español-latino (1494).
 Reglas de ortografía española, 1517.
 Reglas de ortografía en la lengua castellana (опубликована посмертно, 1523).
  Artis rhetoricae compendiosa coaptatio  (1529)

Примечания

Литература 
 Николас Антонио. Bibliotheca Hispana Nova, i. 132 (1888)
 Prescott. History of Ferdinand and Isabella, i. 410 (note)
 Thomas McCrie. The Reformation in Spain in the Sixteenth Century (1829).

Ссылки 
 Испанский Центр культуры, образования и бизнеса в Санкт-Петербурге
 Мультимедийное учебное пособие «История фонетических учений»

Грамматики
Лингвисты Испании
Выпускники Саламанкского университета